Equites, het Latijnse woord voor en oudste betekenis van ridders (ruiters)
 Ridder (titel), een adellijke titel
 Ridder (ridderorde), een graad in een ridderorde
 Ridder (ruiter), een type krijgsman uit de middeleeuwen
 Ridder (bier), een Belgisch bier
 Ridders (toneelstuk), een toneelstuk van Aristophanes

of de plaatsen:
 Ridder (Kazachstan), een stad in Kazachstan
 DeRidder, een plaats in de Amerikaanse staat Louisiana

Personen 
 Henk Ridder (1918-1944), een Nederlands verzetsstrijder
 Koen Ridder (1985), een Nederlands badmintonspeler
 Mario Ridder (1972), een Nederlands kok
 Marjan Ridder (1953), een Nederlands badmintonster
 Rob Ridder (1953), een Nederlands badmintonner
 Ridder van Kooten (1997), een Nederlands acteur

Zie ook 
 De Ridder (doorverwijspagina)
 Heraldiek